Regione Orientale (o Regione dell'Est, Regione Est) è il nome di divisioni amministrative di diversi paesi:

 Regione dell'Est – divisione amministrativa del Burkina Faso
 Regione Orientale  – divisione amministrativa del Camerun
 Regione Orientale  – divisione amministrativa del Bhutan
 Regione Orientale  – divisione amministrativa del Ghana
 Regione Orientale – divisione amministrativa  dell'Islanda
 Regione Orientale  – divisione amministrativa del Marocco istituita nel 2015
 Regione Orientale  – divisione amministrativa del Marocco istituita nel 1997 e soppressa nel 2015
 Regione Orientale  – divisione amministrativa del Nepal
 Regione Orientale  – divisione amministrativa della Nigeria
 Regione Est  – divisione amministrativa di Singapore
 Regione Orientale  – divisione amministrativa dell'Uganda
 Regione Orientale – regione statistica della Macedonia del Nord
 Serbia meridionale e orientale – regione statistica della Serbia